HCM Constanţa (pełna nazwa: Handbal Club Municipal Constanţa) - rumuński klub piłki ręcznej mężczyzn powstały w 2002 r. w Konstancie. Klub występuje w rozgrywkach Liga Naţională - bet-at-home.com.

Sukcesy 
 mistrzostwo Rumunii:  2004, 2006, 2007, 2009
 puchar Rumunii:  2004, 2006, 2007, 2008, 2009

Znani byli gracze

 Valentin Marian Ghionea 
 Laurențiu Toma
 Alexandru Iuliu Csepreghi
 Bogdan Andrei Criciotoiu
 Nikolaos Riganas
 Alexandru Stamate
 Schuch István Timuzsin
 Gheorghe Irimescu
 Alexandru Viorel Șimicu
 George Ionut Buricea
 Daniel Cristian Mureșan
 Mihai Cătălin Popescu
 Marius Stavrositu
 Marius Ioan Novanc
 Aleksandar Adžić
 Ionuț - Rudi Stănescu
 Marius Sadoveac
 Ognjen Kajganić
 Miodrag Kažić
 Milutin Dragićević
 Damir Doborac
 Duško Milinović
 Uroš Vuković
 Tomislav Brož
 Predrag Vujadinović

Znani byli trenerzy
 Aihan Omer
 Zoran Kurteš
 Jovica Cvetković
 Zvonko Šundovski
 Marko Isaković

Rumuńskie kluby piłki ręcznej
Kluby sportowe w Konstancy
Kluby piłki ręcznej założone w 2002

de:HCM Constanţa